

Круше — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Круше — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Круше — село в гміні Яновець-Косьцельни Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Круше — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства